Le mot seul peut faire référence à :
la solitude
l'unicité

Titre 

 Seul..., quatrième album de la série de bande dessinée de Buddy Longway ;
 Seul album et chanson de Garou ;
 Seul, album studio et chanson d'Eddy Mitchell sortis en 1966 ;
 Seul, chanson de Johnny Hallyday extraite de l'album Ce que je sais sorti en de 1998 ;
 Seul, chanson de Johnny Hallyday extraite de l'album Rester vivant sorti en 2014 ;
 Seul, film réalisé par Jean Tarride en 1932 ;
 Seul, épisode de la  de la série télévisée X-Files, sorti en 2001.

Patronyme 

 Otmar Seul (1943-), professeur allemand d’allemand juridique.

Hydronyme 
 Lac Seul, lac canadien de la province de l'Ontario.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre